Gloeien (metallurgie), het verhitten van metaal
Gloeien (natuurkunde), materiaal dat licht geeft wanneer het een zeer hoge temperatuur bereikt.